Пелех — українське прізвище. Відомі носії:

 Пелех Богдан Любомирович — професор, доктор фізико-математичних наук.
 Пелех Володимир Григорович — заслужений журналіст України.
 Пелех Іван — священик УГКЦ, громадський діяч, посол Галицького сейму.
 Пелех Іван Микитович (1859–1914) — галицький журналіст-москвофіл. Редактор низки львівських часописів.
 Пелех Юрій Володимирович — український учений, засновник і розробник нового напряму педагогічної науки — аксіопедагогіки, доктор педагогічних наук, професор.
 Пелех — кобзар із слободи Мерехви.

Українські прізвища